Die Saison 2021/22 der Regionalliga Nord war die 39. Spielzeit der Fußball-Regionalliga Nord und die 14. Saison der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 13. August 2021 eröffnet und am 29. Mai 2022 beendet.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und Veränderungen zur Vorsaison 
Am 19. April 2021 wurde der Abbruch der Vorsaison bestätigt, am 18. Mai der TSV Havelse als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga 2021/22 bestimmt; letztendlich konnte das Team diese erfolgreich bestreiten. Abstiege aus der sowie Aufstiege in die Regionalliga wurden hingegen nach einem Beschluss des NFV ausgesetzt.

Bereits Anfang Mai 2021 – und somit vor Saisonbeginn – gab der VfL Wolfsburg bekannt, seine U23, die sportlich für die Saison 2021/22 qualifiziert gewesen wäre, zugunsten einer Kooperation mit dem österreichischen Klub SKN St. Pölten vom Spielbetrieb abzumelden und aufzulösen. Der Verein gab unter dem Gesichtspunkt der zweiten in Folge der Pandemie vorzeitig beendeten Spielzeit als Begründung unter anderem wirtschaftliche wie auch perspektivische Gründe an.

Nachdem der KFC Uerdingen 05 die durch den DFB gestellten Lizenzauflagen nicht erfüllen konnte, erteilte dieser dem Verein keine Drittligalizenz. Aufgrund dessen schieden die Krefelder aus der 3. Liga aus, in welcher der zuvor sportlich in die Regionalliga Nord abgestiegene SV Meppen verbleiben durfte, nachdem er seinerseits die Lizenz erhielt.

Nach dem Abstieg des VfB Lübeck (Gruppe Nord) aus der 3. Liga wechselte der Lüneburger SK Hansa in die Süd-Gruppe und ersetzte dort die abgemeldete zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg. Durch den Aufstieg des TSV Havelse (Gruppe Süd in der Vorsaison) besteht die Nord-Gruppe aus 11 und die Süd-Gruppe aus zehn Mannschaften. Während die Nord-Gruppe die sechs Vereine aus Schleswig-Holstein, vier Vereine aus Hamburg sowie der SV Drochtersen/Assel als nördlichster Verein aus Niedersachsen bilden, spielen in der Süd-Gruppe die restlichen acht niedersächsischen und die beiden Bremer Klubs.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nord 2021/22 qualifizierten sich folgende Mannschaften sportlich:
 der Absteiger aus der 3. Liga 2020/21:
  VfB Lübeck
 die Mannschaften aus der Regionalliga Nord 2020/21, die nicht für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gemeldet wurden:
  SC Weiche Flensburg 08
  Werder Bremen II
  BSV Rehden
  Eintracht Norderstedt
  VfB Oldenburg
  SV Drochtersen/Assel
  1. FC Phönix Lübeck
  FC St. Pauli II
  FC Teutonia 05 Ottensen
  Hamburger SV II
  SSV Jeddeloh
  Hannover 96 II
  Lüneburger SK Hansa
  VfV 06 Hildesheim
  FC Oberneuland
  Holstein Kiel II
  HSC Hannover
  Heider SV
  Altona 93
  SV Atlas Delmenhorst

Gruppenphase

Gruppe Nord

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft eine maximal um eins abweichende Anzahl an Spielen berücksichtigt wird. Pro Spieltag hat jede Mannschaft im Wechsel spielfrei.

Torschützenliste

Zuschauertabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gibt es verschiedene behördliche Restriktionen der zulässigen Zuschauerkapazitäten.

Gruppe Süd

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt,  damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Zuschauertabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gibt es verschiedene behördliche Restriktionen der zulässigen Zuschauerkapazitäten.

Platzierungsrunden

Modus und Anzahl der Absteiger 
Die Mannschaften beider Gruppen spielen jeweils zweimal gegeneinander. Die fünf besten Mannschaften der jeweiligen Gruppen spielen anschließend in einer Meisterrunde, die übrigen in einer Abstiegsrunde. Die erzielten Punkte und Tore aus der Gruppenphase werden mit in die Platzierungsrunden übernommen, jedoch nur die Ergebnisse gegen direkte Gegner. Das heißt, der jeweilige Gegner aus der Gruppenphase muss auch mit dem betreffenden Klub in derselben Platzierungsrunde vertreten sein. Beispielsweise gilt dies für Werder Bremen II und den VfB Oldenburg, die beide in derselben Gruppe waren und anschließend in die Meisterrunde einzogen. Innerhalb der Meister- sowie Abstiegsrunde spielt jeder Verein darüber hinaus nur jeweils zweimal gegen Teams, auf die er zuvor nicht getroffen ist. Bremen II und Oldenburg werden also nicht gegeneinander spielen.

In der Meisterrunde wird der Meister und damit der Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den Vertreter der Regionalliga Nordost ermittelt. In der Abstiegsrunde werden hingegen fünf Absteiger in die Oberligen ausgespielt. Bei einem Abstieg norddeutscher Mannschaften aus der 3. Liga 2021/22 in die Regionalliga Nord erhöht sich die Zahl der Absteiger nur entsprechend, sobald eine maximale Sollzahl von 20 Teams zur Saison 2022/23 überschritten wird (s. Tabelle unten). Damit ergibt sich die folgende Gesamtzahl an Spielen:

 Mannschaften aus der Nord-Gruppe (11 Teilnehmer): 30 Spiele (20 Gruppenspiele + 10 Spiele gegen die 5 Gegner aus der Süd-Gruppe)
 Mannschaften aus der Süd-Gruppe (10 Teilnehmer), die sich für die Meisterrunde qualifizieren: 28 Spiele (18 Gruppenspiele + 10 Spiele gegen die jeweiligen 5 Gegner aus der Nord-Gruppe)
 Mannschaften aus der Süd-Gruppe (10 Teilnehmer), die sich für die Abstiegsrunde qualifizieren: 30 Spiele (18 Gruppenspiele + 12 Spiele gegen die jeweiligen 6 Gegner aus der Nord-Gruppe)

Nach der Gruppenphase ergaben sich für die Meister- und Abstiegsrunde Tabellen mit folgenden Ausgangslagen:

Die Anzahl der Absteiger errechnen sich folgendermaßen:

Meisterrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele der Meisterrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Für die Ergebnisse gegen Vereine derselben Gruppe siehe die Kreuztabelle der Gruppenphase.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt,  damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Zuschauertabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gibt es verschiedene behördliche Restriktionen der zulässigen Zuschauerkapazitäten.

Abstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele der Abstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Für die Ergebnisse gegen Vereine derselben Gruppe siehe die Kreuztabelle der Gruppenphase.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft eine maximal um zwei abweichende Anzahl an Spielen berücksichtigt wird. Pro Spieltag hat jede Mannschaft aus der Gruppe Nord im Wechsel spielfrei.

Torschützenliste

Zuschauertabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gibt es verschiedene behördliche Restriktionen der zulässigen Zuschauerkapazitäten.

Trainerwechsel

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga Nord 2021
2021